Aquémenes (persa antiguo Hakhâmaniš, griego clásico Achaimenes) es un antiguo nombre persa que puede referirse a:

Aquémenes fundador epónimo de la dinastía Aqueménida.
Aquémenes, miembro de la dinastía, hijo de Darío I y sátrapa de Egipto.